Stiphout ist der Name folgender Orte:

 Stiphout (Nordbrabant), ein Ortsteil der niederländischen Gemeinde Helmond

Stiphout ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes van Stiphout († 1777), alt-katholischer Bischof von Haarlem